Das Damendoppel der Australian Open 1979 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Betsy Nagelsen und Renáta Tomanová. Das Finale bestritten Judy Chaloner und Diane Evers gegen Leanne Harrison und Marcella Mesker, das Chaloner und Evers in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1979